Прњавор Мали може да се односи на:

 Прњавор Мали (Бања Лука), насеље у саставу града Бањалуке, Република Српска, БиХ
 Прњавор Мали (Добој), насеље у општини Добој, Република Српска, БиХ

Види још 
 Прњавор
 Прњавор Велики